Ravenhorst steht für:

 Ravenhorst (Eixen), Ortsteil von Eixen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Ravenhorst (Vielitzsee), Wohnplatz der Gemeinde Vielitzsee, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

Siehe auch:
 Rabenhorst